Сига́ев (Сига́ева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Сигаев, Александр Иванович (1893—1971) — советский кинооператор.
 Сигаев, Николай Емельянович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Сигаев, Фёдор Геннадьевич (род. 1973) — российский программист.
 Сигаев, Юрий Борисович (род. 1951) — советский регбист (замыкающий), тренер.